Eddie Butler può riferirsi a:

 Eddie Butler (1957-2022), rugbista a 15 internazionale per il Galles e commentatore sportivo televisivo
 Eddie Butler (1971-), cantante israeliano